Godhard von der Recke (-1365), heer van de Burg Recke
 Godhard von der Recke (1370-1430), heer van Heeren, Volmestein, Heessen, Steinfurt en Stockhausen
 Godhard von der Recke zu Volmestein (1414-), heer van Volmestein
 Godhard von der Recke (1443-1495), heer van Heessen, ook genoemd Gert von der Recke